Reuben and the Dark (от англ. «Рубен и тьма») — канадская инди-фолк-группа из Калгари, Альберта. Во главе с певцом и автором песен Рубеном Баллоком в группу также в настоящее время входят Ши Ален (гитара), Брок Гейгер (гитара), Ян Джарвис (басс) и Брендан «Дино» Соареш (барабаны).

История

2010 - 2013 года. Сольная карьера. Формирование группы. 
До формирования группы Рубен выпустил сольные альбомы  Pulling Up Arrows в 2010 году и Man Made Lakes в 2012. В 2013 году группа подписала контракт с канадским независимым лейблом Arts & Crafts и взяла себе наименование Reuben And The Dark.

2013 - 2015 года. Начальная карьера группы. Дебютный альбом. 
Сформировавшаяся в полном составе группа выпустила свой дебютный студийный альбом Funeral Sky (от англ. Похоронное небо/воздушное погребение), спродюсированный Кристофером Хейденом, барабанщиком группы Florence and the Machine и канадским продюсером Стивеном Козменюком, в 2014 году на лейбле Arts & Crafts. Выход альбома поддерживался туром по Канаде и Соединённым Штатам, а также небольшим последующим туром по Западной Канаде.

В 2015 году вышла Deluxe версия альбома Funeral Sky, куда вошли как новые треки Winter’s Widow, Red River, так и переделанная на новый лад песня The Rain и альтернативные версии песен Bow And Arrow, Standing Still и Marionette. Итоговое количество треков — 17. Обложка Deluxe издания отличается фильтром красной и тёмной цветовой палитры, тогда как обложка обычного издания — серой и бледной.

2016 - 2019 года. Arms Of A Dream. Написание новых песен. 
В 2016 году они выпустили сингл  Heart in Two и гастролировали по Северной Америке в качестве вступительного акта для Вэнса Джоя. «Heart in Two» заняло первое место в чарте «Radio 2 Top 20» на неделе 12 февраля 2016 года.

В 2018 году группа выпустила свой второй студийный альбом Arms Of A Dream (от англ. Объятия Сна), а также кавер-версию на песню «Bobcaygeon». Впоследствии кавер вошёл в Deluxe версию альбома. На обложке изображена рука внутри герба, тянущаяся из под толщи воды к небу, что, должно быть, представляет собой аналогию, а также человеческий путь между отчаянием и мечтами. Вода в данном случае может означать всё плохое, что тянет нас вниз, будь то проблемы или неудачи. Человек буквально тонет, протягивая руку вверх, к звёздам, надеясь на спасение и осуществление мечтаний.
На что, собственно, и намекает название альбома «Arms Of A Dream».

Песня Hallelujah использовалась в трейлере к фильму от Netflix "Highwaymen, основанном на истории про Бонни и Клайда.

В феврале 2019 года группа выпустила отдельный цифровой сингл «Hold Me Like A Fire» вместе с видео для совместной работы, снятым Национальным музыкальным центром во время выступления артиста в резиденции.

В 2019 году Рубен и ребята активно продолжают работать над написанием новых песен. Также выходит Deluxe издание Arms Of A Dream, куда вошли новые песни Hold Me Like A Fire, You And I, кавер-версия Bobcaygeon, а также, по традиции с первого студийника, альтернативная версия Hallelujah. Итоговое количество треков — 15. Обложка Deluxe издания обновилась. Теперь стала отчётливо видно, что рука тянется к звёздному небу, а герб был убран.

 2019 - настоящее время. un|love. 
25 октября 2019 года группа выпустила третий студийный альбом un|love. Их песня Black Water была показана в трейлере к фильму «El Camino: A Breaking Bad».

 Дискография 

 Сольная Карьера Рубена 
 Pulling Up Arrows (2010)
 Man Made Lakes (2012)

 Reuben And The Dark 
 Funeral Sky (2014)
 Arms Of A Dream (2018)
 un | love'' (2019)

Видеоклипы

Тексты песен 

Reuben And The Dark - это песни о дождях, реках, воде, горах, лесах, звёздном небе (и о другой природе), потери близких, неразделенной/неудачной любви/ о религиозных вещах, вере, надежде и судьбе. И всё это в сопровождение звука гитар - от акустической до басса.

Большинство песен имеют мрачный звук и оттенок, так же как и их текст. Жанр такой музыки обычно можно назвать Дарк Поп, однако Reuben And The Dark конкретно исполняют Инди Фолк с элементами кантри - это то, почему многие их песни так похожи на саундтрек из какого-нибудь фэнтези.

Отдельная статья - Список песен Рубена Баллока

Список песен по альбомам

Pulling Up Arrows
1. These Hands (Эти Руки) - 03:06
2. Haunted (Преследуемый) - 01:30
3. Devils Time (Время Дьявола) - 2:09
4. Paper Trail (Бумажный След) - 03.43
5. Part 1 (Часть 1) - 05:17
6. Eli (Элла) - 03:34
7. Salt (Соль) - 01:09
8. Pendulum Sun (Маятниковое Солнце) - 02:07
9. The Rain (Дождь) - 2:47
10. Brother (Брат) - 5:50
11. Open Grave (Открытая Могила) - 01:03

Man Made Lakes
1. Bow And Arrow (Лук И Стрела) - 2:52
2. Broken Cheek (Сломанная Щека) - 6:04
3. Arms Of A Dream (В Объятиях Сна) - 03:29
4. Burial (Захоронение) - 03:38
5. Country Roads (Проселочные Дороги) - 03:14
6. How To Fight (Как Драться/Бороться) - 05:05
7. We Belong (Мы Принадлежим) - 05:42
8. Pray For You (Молитва За Тебя) - 03:52
9. Lullaby (Колыбель) - 02:34
10. Avails Of Loneliness (Польза Одиночества) - 04:00

Ссылки 

Инди-фолк-группы
Музыкальные коллективы Канады